Madivaru est un nom propre désignant une « raie » en divehi, qui peut désigner :
 Rasdhoo Madivaru, parfois simplement Madivaru, une île de la subdivision d'Alif Alif aux Maldives ;
 Madivaru, une île de la subdivision de Dhaalu aux Maldives ;
 Madivaruhuraa, une île de la subdivision de Faafu aux Maldives ;
 Madivaru, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Madivaru, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives.